Métro steht für:

 U-Bahn, französische Kurzform von Chemin de fer métropolitain
 Stadtbahn, französisch Métro léger

Métro ist Namensbestandteil folgender U-Bahn- und Stadtbahnnetze:
 Métro de Bruxelles
 Métro léger de Charleroi
 Métro Lausanne
 Métro Lille
 Métro Lyon
 Métro Marseille
 Metro Montreal
 Métro Paris
 Métro Rennes
 Métro de Rouen
 Métro du Sahel
 Métro Toulouse
 Métro léger de Tunis

Siehe auch:
 Métraux
 Metro